Freeport es una ciudad en la República de Trinidad y Tobago. Está ubicado en el centro-oeste de Trinidad y es administrado por la Región corporativa de Couva-Tabaquite-Talparo. Tiene una población de 11.850 hab.

La elevación estimada es de 27 .

Referencias 

Localidades de Trinidad y Tobago